De Flight Data Recorder, de oranje, zogenaamde zwarte doos van een vliegtuig
 De initialen van Franklin Delano Roosevelt, de 32e president van de Verenigde Staten, en naar hem vernoemd:
 FDR Drive of East Side Highway, een vijftien kilometer lange straat langs de oostkant van Manhattan
 False Discovery Rate (statistiek)